Igor Medved (ur. 9 marca 1981) – słoweński skoczek narciarski i trener ukraińskiego pochodzenia.

Jego największym sukcesem w Pucharze Świata było 24. miejsce w klasyfikacji generalnej w 2001. W pojedynczych zawodach PŚ raz uplasował się na podium – zajął trzecie miejsce w konkursie w Trondheim w 2001. W 2006 zakończył karierę. Był zawodnikiem klubu SSK Ilirija.

Swój rekord życiowy (206 metrów) ustanowił 18 marca 2001 na mamuciej skoczni w Planicy.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Medveda na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty I. Medveda na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Grand Prix chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1981
Osoby pochodzenia ukraińskiego